Melechovo – centro abitato della Crimea
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Arcangelo
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vladimir
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vologda
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Ivanovo
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kaluga
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kursk
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Leningrado
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Novgorod nel Čudovskij rajon
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Novgorod nel Mošenskoj rajon
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Pskov nel Novorževskij rajon
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Pskov nel Novosokol'ničeskij rajon nella Gorožanskaja volost'
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Pskov nel Novosokol'ničeskij rajon nella Vjazovskaja volost'
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Pskov nell'Opočeckij rajon 
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Pskov nello Pskovskij rajon
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Rjazan' nel Čučkovskij rajon
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Rjazan' nel Klepikovskij rajon
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Rjazan' nello Starožilovskij rajon
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Smolensk
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Rybinskij rajon
 Melechovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Jaroslavl' nell'Ugličskij rajon